Csonka Károly (1927) élelmiszeripari mérnök
Csonka Károly (1944–2006) fotóművész